Krasikov peut faire référence à : 
 Pyotr Krasikov (1870-1939), fonctionnaire soviétique et premier procureur général de l'Union soviétique (1924-1933).
 Krasíkov (district d'Ústí nad Orlicí), commune de la République tchèque.